Підстава (фільм, 2011) — американський фільм-пограбування.
 Підстава (фільм, 2014) — комедія 2014 режисера Тіма Гаррика, знята за романом Ріка Брауде «Поки я мертвий, погодуйте собаку».

Див. також 
 Підставили! — американський фільм-нуар режисера Ентоні Манна 1947 року.